A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) é uma concessionária de rodovias pública com sede em Porto Alegre, criada para administrar as estradas com pedágio pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul. A EGR contrata empresas para o trabalho de arrecadação, manutenção, conservação, pintura e melhorias das rodovias.

Rodovias concedidas 
Atualmente a EGR administra mais de 900 quilômetros das seguintes rodovias estaduais:
 ERS-040
 ERS-128
 ERS-129
 ERS-130
 ERS-135
 ERS-235
 ERS-239
 ERS-240
 RSC-287
 RSC-453
 ERS-466
 ERS-474
 ERS-784

Ligações externas 
 Página oficial

Concessionárias de rodovias do Brasil
Empresas estatais do Rio Grande do Sul
Empresas de Porto Alegre
Empresas fundadas em 2012